|}
Die Bahnstrecke Crveni Krst–Prahovo Pristanište verbindet Crveni Krst, Niš, mit dem Donauhafen von Prahovo über Zaječar.

Geografische Lage 
Im Bahnhof Crveni Krst zweigt sie von Bahnstrecke Belgrad–Niš ab. Nördlich von Vražogrnac zweigt die Bahnstrecke Vražogrnac–Mala Krsna ab.

Geschichte 

Die Strecke wurde ab den 1890er Jahren projektiert. Ursprünglich war im Zuge der Donau-Adria-Bahn  geplante Strecke eine Verlängerung über Gruia nach Craiova und/oder über Jablanitza nach Filiași geplant. 1922 wurde die heutige Strecke eröffnet. Im August 1959 wurde die Zweigstrecke von Vražogrnac nach Bor fertiggestellt. 1961 wurde der Streckenabschnitt zwischen Matejevac und Zaječar revoviert. Danach dauerte es mehr als ein halbes Jahrhundert, bis 2019 eine erneute Überholung stattfand. Zu Beginn des Jahrtausends waren so viele Streckenabschnitte nur mit 10–30 km/h befahrbar.

Betrieb 
Die Infrastruktur gehört den Železnice Srbije. Srbija Voz betreibt den Personenverkehr 2023 in zwei Abschnitten auf der Strecke, mit Zaječar als Teilungsbahnhof: Zwei Zugpaare verkehren täglich zwischen Zaječar und der Regionalmetropole Niš. Zwei weitere Paare bedienen den Abschnitt zwischen Zaječar und Prahovo Pristanište, diese werden werktäglich durch ein weiteres Zugpaar verstärkt, welches in Negotin endet bzw. beginnt. Außerdem verkehren weitere zwei Zugpaare zwischen Zaječar und Vražogrnac, die die Relation nach Majdanpek über Bor bedienen. Damit gibt es täglich fünf Verbindung zwischen Zaječar und Vražogrnac, die jedoch keinerlei Takt befolgen und Zaječar frühstens um elf Uhr erreichen. Damit sind sie für Berufspendler nicht attraktiv. Betrieben werden beide Relationen mit aus Schweden gekauften gebrauchten Triebwagen der Baureihe ŽS 710. Um die Mittagszeit kann in Zaječar zwischen den drei Linien umgestiegen werden, dabei beträgt die Umsteigezeit fast bis zu zwei Stunden.

Weblinks 

 Streckenverlauf auf Openstreetmap

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Serbien
Okrug Bor
Okrug Zaječar
Nišavski okrug